Az 1949-es női röplabda-Európa-bajnokság volt a röplabdázás történetének első női Európa-bajnoksága. A tornának Csehszlovákiában Prága adott otthont 1949. szeptember 10. és szeptember 18. között. A hét csapat részvételével megrendezett Európa-bajnokságot a Szovjetunió nyerte. A magyar válogatott a 6. helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 7 csapatot nem sorsolták csoportokba, hanem körmérkőzéseket rendeztek, így alakult ki a torna végeredménye.

Eredmények

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1948-as férfi röplabda-Európa-bajnokság

Röplabda
Női röplabda-Európa-bajnokság